L'Ametlla és un paratge amb antics camps de conreu d'ametllers, en part abandonats, del municipi de Castell de Mur, al Pallars Jussà, a l'antic terme de Guàrdia de Tremp, en terres de la vila de Guàrdia de Noguera.

Està situat a ponent de la vila i sota i a llevant de la Carretera de Santa Llúcia de Mur just quan aquesta passa per damunt de la vila. És al sud-est de l'Ametlla de l'Aragonès i al nord-est de la Rutgera.

Enllaços externs 
 Institut Cartogràfic de Catalunya; cal fer un pas d'aproximació

Ametlla